Gattinara ima više značenja:
 Gattinara, Pavia
 Gattinara, Vercelli